Гран-при Монако 1984 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1984 года. Прошёл в Монте-Карло, Монако. Соревнования состоялись 3 июня 1984 года.

Гонка 
Из-за сильного дождя старт гонки был задержан. Впоследствии гонка была остановлена на 31 круге из запланированных 77. Столь ранняя остановка гонки лишила Айртона Сенну первого в его карьере шанса на победу уже в дебютном для него сезоне. Решение маршалов гонки вызвало множество кривотолков. Дело в том, что решение было принято директором гонки, бывшим гонщиком Формулы-1 Жаки Иксом, выступавшим тогда в чемпионате спортпрототипов за заводскую команду Porsche. Это решение в результате оказалось в пользу Алена Проста, автомобиль которого был оснащен двигателем производства той же самой компании Porsche. На момент остановки Сенна стремительно догонял лидировавшего Проста, а его самого ещё более стремительно догонял Штефан Беллоф, финишировавший в результате третьим. Последние три круга Прост активно размахивал руками, призывая дирекцию гонки остановить соревнования. Результат Беллофа был аннулирован в конце сезона, когда выяснилось, что его команда Тиррелл проводила незаконные эксперименты с весом автомобиля.

|}

 Патрик Тамбе сломал ногу в аварии на старте.
 Первый быстрый круг в карьере показал Айртон Сенна.

Ссылки 
 
 
 
 Обзор гонки на f1news.ru

Гран-при Монако
Скандалы в Формуле-1